Голицино — название населённых пунктов в России:
 Голицино — деревня в Колышлейском районе Пензенской области.
 Голицино — деревня в Барышском районе Ульяновской области, упразднена в 2002 г.
 Голицино — до 2015 года название села Голицыно в Новобурасском районе Саратовской области.

См. также 
 Голицыно (значения)